Barkau può riferirsi a:
 Klein Barkau (lett. "Barkau piccola") – comune tedesco
 Barkau, oggi Barkowo – frazione della città tedesca di Gołdap